Краненбург (Нижний Рейн) — коммуна в Германии.
 Краненбург (Осте) — деревня в Германии.